Об'єкти NGC
Насос (сузір'я)
Галактики